Nambu kan verwijzen naar:
 Yoichiro Nambu, een Japans-Amerikaanse theoretisch natuurkundige
 Kijiro Nambu, een Japanse wapenmaker
 Nambu (gemeente), een gemeente in Japan
 Nambu (vuurwapen), Japans vuurwapen
 Chūhei Nambu, een Japanse track-and-field atleet
 Nambu (station), op de Busan Subway
 Tokio Nambu, een onderdeel van de Nationale Unie van General Workers in Japan.